Sanminiatesi – abitanti di San Miniato Basso
Sanminiatesi – abitanti di San Miniato